Dydelf białouchy, dydelf południowy (Didelphis albiventris) – gatunek ssaka z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Dydelf białouchy występuje w północno-wschodniej, środkowej i południowej Brazylii, południowo-wschodniej Boliwii, Paragwaju, Urugwaju i Argentynie aż do prowincji Buenos Aires na wschodzie i ekoregionu Monte Desert na zachodzie.

Morfologia 
Długość ciała 30–44,2 cm, długość ogona 29–45 cm; masa ciała 0,5–2,5 kg; samce są większe i cięższe od samic. Futro czarne na niemal całej powierzchni ciała.

Środowisko życia 
Występuje w różnych środowiskach, od lasów tropikalnych po tereny górzyste.

Tryb życia 
Jest zwierzęciem w dużej mierze lub prawie wyłącznie aktywnym w nocy. Jest wszystkożerny. Dobrze się wspina. Biologia rozrodu tego gatunku jest słabo poznana.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dydelfowate
Ssaki Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1840 roku